En , Ościsłowo désigne :

 Ościsłowo, un village de la voïvodie de Grande-Pologne,
 Ościsłowo, un village de la voïvodie de Mazovie.